La stagione 2006 della F3000 International Masters fu disputata su 15 gare, due per ognuno dei primi 6 weekend di gara e tre nell'ultimo. La serie vide la partecipazione di 30 piloti e 11 team.  S'impose Jan Charouz del Charouz Racing System.

La pre-stagione

Calendario
Il campionato, alla sua prima edizione come F3000 International Masters, aveva le fondamenta nella 3000 Pro Series, serie italiana ideata la stagione precedente e organizzata dalla Peroni Promotion. Successivamente la MTC Organisation prese le redini del campionato, rendendo questo la serie di supporto del WTCC.

Il calendario venne pubblicato nel gennaio 2006, in occasione della presentazione del campionato. Questo risultava differente rispetto a quello definitivo pubblicato in basso: comprendeva una tappa extra europea a Curitiba mentre la chiusura era in programma a Valencia. 

L'appuntamento brasiliano, inserito come provvisorio, saltò subito e di fatto subentrò l'Estoril, essendo stato questo indicato come riserva. Successivamente la data di Valencia, in programma nel fine settimana del 7-8 ottobre, venne cancellata per problemi organizzativi e sostituita con altre due gare da correre sempre all'Estoril.

Test collettivi

Piloti e team 

Tutti utilizzano vetture Lola, spinte da motori Zytek.

Risultati e classifiche

Risultati 
La sessione di qualifica determinava la griglia soltanto per la prima gara, mentre in Gara 2 lo schieramento di partenza era dato dall'ordine d'arrivo di Gara 1 con le prime otto posizioni invertite.

Classifica piloti 

 I punti sono assegnati secondo il seguente schema:

Trofeo Momo

Classifica scuderie

Note

Collegamenti esterni 
Risultati di gara su The GEL Motorsport Information Page
Classifiche finali sul sito ufficiale f3000internationalmasters.com
Statistiche su driverdb.com
Informazioni su speedsport-magazine

Serie e competizioni motoristiche nel 2006
International Masters
 02